

Astronomia 
 Cratere Henderson – cratere lunare
 3077 Henderson – asteroide della fascia principale

Geografia
 Antartide
 Ghiacciaio Henderson – ghiacciaio sulla costa di Zumberge
 Argentina
 Henderson – capoluogo del partido di Hipólito Yrigoyen nella provincia di Buenos Aires
 Australia
 Henderson – sobborgo di Perth, Australia Occidentale
 Canada
 Henderson – comunità nel Queens nella provincia del Nuovo Brunswick
 Nuova Zelanda
 Henderson – quartiere di Waitakere
 Isole Pitcairn
 Henderson – isola
 Stati Uniti d'America
 Henderson – capoluogo della Contea di Vance, Carolina del Nord
 Henderson – villaggio della Contea di Knox, Illinois
 Henderson – città della Contea di Mills, Iowa
 Henderson – capoluogo della Contea di Henderson, Kentucky
 Henderson – città della Parrocchia di St. Martin, Louisiana
 Henderson – città della Contea di Caroline, Maryland
 Henderson – township della Contea di Wexford, Michigan
 Henderson – città della Contea di Sibley, Minnesota
 Henderson – città della Contea di York, Nebraska
 Henderson – città della Contea di Clark, Nevada
 Henderson – città della Contea di Jefferson, New York
 Henderson – capoluogo della Contea di Chester, Tennessee
 Henderson – capoluogo della Contea di Rusk, Texas
 Henderson – città della Contea di Mason, Virginia Occidentale

Persone

Altro 
 Clan Henderson – clan scozzese
 Henderson Land Development

Pagine correlate 
 Douglas Henderson